Митро́пулос () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Митропулос, Димитрис (1896—1960) — греческо-американский дирижёр, пианист и композитор.
Митропулос, Дин (род. 1946) — американский инвестор и бизнесмен греческого происхождения.
 Митропулос, Иоаннис (1874—?) — греческий гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1896.
Метрополис, Николас (1915—1999) — американский математик и физик греческого происхождения.
Митропулос, Тасос (род. 1957) — греческий футболист, атакующий полузащитник.